Plaats in Indonesië
 Talang Curup (Kerkap), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Utara in de provincie Bengkulu
 Talang Curup (Pagar Jati), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Tengah in de provincie Bengkulu